Los pareiasáuridos (Pareiasauridae) son una familia extinta de reptiles anápsidos tempranos. Eran enormes herbívoros que florecieron a lo largo del período Pérmico. Los pareiasáuridos tenían un rango de tamaño de 60 a 300 centímetros de longitud, y algunos pueden haber llegado a pesar más de 600 kilogramos. Eran criaturas robustas, con colas cortas, cabezas pequeñas, extremidades robustas y pies anchos. Los pareiasáuridos estaban protegidos por escudos óseos llamados osteodermos que se distribuían en su piel. Sus pesadas cabezas estaban adornadas con múltiples rebordes y bultos.  
 
Sus dientes en forma de hoja con varias cúspides se asemejaban a los de las iguanas, los caséidos y otros reptiles herbívoros. Esta dentición, junto con el cuerpo ancho, el cual puede haber alojado un extenso tracto digestivo, son evidencia de una dieta basada en plantas.

Algunos paleontólogos como Michael Lee han afirmado que los pareiasáuridos incluyen a los antecesores directos de las tortugas modernas. Los cráneos de los pareiasáuridos tienen varios rasgos que evocan a los de las tortugas, y en algunas especies los escudos se convirtieron en placas óseas, que serían posiblemente los precursores del caparazón de las tortugas. Jalil y Janvier, en un extenso análisis de las relaciones de los pareiasáuridos, también encontraron que las tortugas son los parientes más cercanos de los pareiasáuridos "enanos", como Pumiliopareia. 

Sin embargo la propuesta de Lee ha perdido adhesión en los últimos tiempos sobre todo por los estudios moleculares que ubican a las tortugas cerca los arcosaurios,  así como el descubrimiento reciente de Pappochelys, Eorhynchochelys y un estudio en 2015 que descubrió que Eunotosaurus fue clasificado incorrectamente como parareptil,  confirman que los antepasados de las tortugas son diápsidos con gastralia que tenían costillas anchas y planas, formando placas similares a los caparazones de las tortugas primitivas y que los escudos de los pareiasáuridos no son homólogos con los caparazones de las tortugas.

Filogenia 
A continuación un cladograma basado en el de Jalil y Janvier (2005):

Y a continuación otro cladograma basado en el de Tsuji et al. (2013):

Referencias 

 Carroll, R. L., (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, W.H. Freeman & Co. New York, p. 205 
 Kuhn, O, 1969, Cotylosauria, part 6 of Handbuch der Palaoherpetologie (Encyclopedia of Palaeoherpetology), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & Portland 
 Laurin, M. (1996), "Introduction to Pareiasauria - An Upper Permian group of Anapsids"  
 Mikko's Phylogeny Archive Hallucicrania - Pareiasauriformes 
 Palaeos Anapsida: Hallucicrania

Enlaces externos 

Géneros de reptiles